Kyawswa (birm. ကျော်စွာ) jest często nadawanym imieniem birmańskim. Dawniej, w czasach birmańskich monarchii, było tytułem królewskim. Może się ono odnosić do:
 Kyawswa (król Paganu) – mongolski wasal, król z dynastii Paganu (1289–1297)
 Kyawswa I (król Pinya) – trzeci władca królestwa Pinya (1344–1350)
 Kyawswa II (król Pinya) – czwarty władca królestwa Pinya (1350–1359)

Nie należy mylić tego imienia z imieniem Kyaswa (birm. ကျစွာ), będącym również tytułem królewskim.
 Kyaswa – król Paganu (1235–1251)
 Kyaswa (król Sikongu) – władca królestwa Sikongu (1339–1349)